Ким Сон Джип (, 13 января 1919, Сеул, Южная Корея — 20 февраля 2016, там же) — южнокорейский тяжелоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и Хельсинки (1952), а также чемпионата мира в Филадельфии (1947), чемпион Азиатских игр.

Биография 
После окончания Второй мировой войны (1945) ему и еще нескольким тяжелоатлетам был представлен для тренировок небольшой тренажерный зал волонтерской организации YMCA в Тайчжуне, к северо-востоку от Сеула. 

В 1947 году стал бронзовым призёром чемпионата мира в Филадельфии (1947). 

В 1948 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне, был первым корейским спортсменом завоевавшим олимпийскую медаль с момента обретения страной независимости от Японии. В 1952 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Хельсинки. 

В 1954 году завоевал золотую медаль Азиатских игр в Маниле. В 1956 году принял участие в Олимпийских играх в Мельбурне, но там занял лишь 5-е место.

После завершения спортивной карьеры долгие годы был советником Национального олимпийского комитета Республики Корея и куратором сборной Южной Кореи по тяжелой атлетике.

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Республики Корея
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года